

Бележки 

Списъци на места